13-й матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги прошел 10-11 декабря 2022 года в городе Челябинск, на домашнем стадионе ХК Трактор Ледовая арена «Трактор». Матч звёзд прошел в Челябинске во второй раз.

Предшествующие события

Голосование болельщиков 
Голосование болельщиков по выбору вратаря, защитника и двух нападающих в команды «России», «Евразии», «Северной Америки» и «Скандинавии» продлилось с 8 ноября по 21 ноября. После чего свой выбор сделают представители СМИ, аккредитованные на сезон 2021/2022. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды Лига объявит за месяц до начала звездного уикэнда – 14 декабря 2021 года.

По итогам трёх этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».

29 декабря КХЛ объявила о переносе Матча всех звёзд на 2022 год. Место проведения осталось без изменений

Голосование СМИ 
В пятницу, 26 ноября, завершилось голосование представителей СМИ. Были выбраны по 3 полевых игрока в каждую из команд.

Выбор Лиги

Составы команд

Судьи

Капитаны

Ссылки 
 
 

Континентальная хоккейная лига
Матчи звёзд КХЛ